Goldrusher sont des montagnes russes de type montagnes russes en métal construites par Arrow Dynamics et installées dans la section The Movie District du parc Six Flags Magic Mountain à Valencia en Californie.

L'attraction a ouvert en même temps que le parc en 1971. Les wagons, de conception ancienne, doivent être ouverts manuellement par les opérateurs.

Statistiques 
 Trains : quatre trains avec cinq wagons par train. Les passagers sont placés par deux sur trois rangées pour un total de 30 passagers par train. En raison de sa faible popularité, l'attraction ne fonctionne généralement qu'avec un seul train.

Lien externe 
  Goldrusher sur le site officiel de Six Flags Magic Mountain
 Fiche de Gold Rusher sur RollerCoaster DataBase

Montagnes russes en métal
Train de la mine
Montagnes russes assises
Arrow Dynamics
Attraction d'un parc Six Flags
Six Flags Magic Mountain
Montagnes russes en Californie